Natolin – osiedle w Warszawie
 Natolin – stacja metra w Warszawie
 Natolin – zespół pałacowo-parkowy w Natolinie

Miejscowości w Polsce 
 Natolin – część miasta Koluszki
 Natolin – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzki wschodnim, w gminie Nowosolna 
 Natolin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Grodzisk Mazowiecki 
 Natolin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Mrozy 
 Natolin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Osieck 
 Natolin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jedlnia-Letnisko 
 Natolin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Ceranów 
 Natolin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Wierzbno 
 Natolin – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Lipie 
 Natolin Kiernoski – wieś w woj. łódzkim, w powiecie łowickim, w gminie Kiernozia